Ангуэс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 60.2 км². Население — 429 человек (на 2010 год). Расстояние — 35 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Уэски